Наградата „Тюринг“ (A.M. Turing Award) е годишна награда, която се присъжда от Асоциацията по изчислителна техника (Association for Computing Machinery) на личност със съществени приноси към компютърната общност.

Приносите трябва да са с продължителна техническа значимост в областта на компютрите.

Наградата носи името на Алън Тюринг, британски учен и математик. Наградата Тюринг се смята за най-престижната награда в областта на информатиката. От 2007 до 2013 г. наградата е придружена от парична премия от $250 000, обезпечена от Интел и Гугъл. От 2014 г. насам наградата е придружена от парична премия от $1 000 000, обезпечена от Гугъл. През 2006 г. за първи път наградата е връчена на жена.

Носители на наградата

Вижте също 
 Нобелова награда

Източници 

Награди за наука на САЩ
Награди за информатика